Grabenäckerbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Grabenäckerbach (Brunnenbach), rechter Zufluss des Brunnenbachs (zum Reiglersbach) bei Vehlenberg, Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Grabenäckerbach (Malscher Landgraben), rechter Zufluss des Malscher Landgrabens nach Bruchhausen, Stadt Ettlingen, Landkreis Karlsruhe